Brachycybe är ett släkte av mångfotingar. Brachycybe ingår i familjen Andrognathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Brachycybe